Питер Рид:
 Рид, Питер (1910—1939) — британский шахматист и альпинист.
  (род. 1939) — британский яхтсмен, участник летних Олимпийских игр (1964).
 Рид, Питер (род. 1956) — английский футболист.